Rafael Santos se puede referir a:

 Rafael Santos, un político peruano.
 Rafael Santos Torroella, un crítico de arte español.
 Rafael Santos Díaz, un cantante de vallenato y actor colombiano.
 Rafael Santos Borré Maury, un futbolista colombiano.